Квинт Юний Рустик (; ок.100 г. — 170 г.) — философ-стоик, возможно внук Арулена Рустика, был одним из учителей Марка Аврелия и самым знаменитым философом-стоиком своего времени.

В 133 году Рустик занимал должность консула-суффекта. В 162 году он был консулом.

Марк Аврелий отзывался о нём очень уважительно и оказывал почести.. В Размышлениях выражает признательность за обучение стоицизму.</blockquote> Благодаря Рустику Марк Аврелий познакомился с трудами Эпиктета.

Рустик был префектом в Риме между 162 и 168 годами и в этот период вёл суд над Иустином Философом. Три описания суда сохранилось, предположительно самое короткое описание является наиболее точным.

Примечания

Литература 
 Rudolf Hanslik, Iunius II, Nr. 9. In: Der kleine Pauly. Bd. 1, 1967, Sp. 1558.

Стоики
Поздние стоики
Философы Древнего Рима
Философы II века